Союз сельской молодёжи — название политических молодёжных организаций:

 Союз сельской молодёжи Казахстана, ССМК
 Союз сельской молодёжи (Польша) / Союз социалистической сельской молодёжи ()
 Союз сельской молодёжи Польской Республики «Вичи» ()
 Союз немецкой сельской молодёжи ()
 Полесский войсковой союз сельской молодёжи
 Российский союз сельской молодёжи, РССМ
 Тайный союз сельской молодёжи «Молодой лес» ()
 Центральный союз сельской молодёжи ()

См. также 
 Католическое движение сельской молодёжи Германии ()
 Международное движение католической сельскохозяйственной и сельской молодежи ( / )
 Норвежская сельская молодёжь ()
 Сельские движение христианской молодёжи ()
 Сельская молодежь Европы ()